

Geografia
 Abaza – città della Russia, nella Repubblica autonoma di Khakassia

Persone
 Arkady Abaza – compositore, giornalista e pianista russo
 Jan Abaza – tennista statunitense
 Rushdy Abaza – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico egiziano
 Sayed Abaza – calciatore egiziano